Жорж Ведель (, 5 июля 1910, Ош, департамент Жер — 21 февраля 2002) — французский учёный-правовед и общественный деятель, специалист по конституционному и административному праву.

Биография 
Окончил факультеты права и филологии в Тулузском университете, испытал влияние государственнической школы М. Ориу, работавшего в Тулузе. Преподавал в Пуатье (1937), Тулузе (1939), Париже (1949—1979), Институте политических исследований в Париже, в Горной школе. Декан юридического факультета в Париже (1962—1967), юридический советник французской делегации на переговорах об Общем рынке и Евроатоме (1956—1957), член Экономического и социального совета (1969—1979), президент Центра исследований доходов и расходов (CERC, 1976—1980), член Конституционного совета Франции (1980—1989).

Член Французской академии (1998).

Разрабатывал общую логическую теорию права, одним из первых во Франции рассматривал конституционное право в юридическом, а не политическом аспекте. Убеждённый сторонник демократии, выдвигал два её типа — классическую и марксистскую, несмотря на явные симпатии к первой, не отрицал вторую. Предложил в 1993 по поручению Франсуа Миттерана ряд конституционных реформ, часть из которых впоследствии была осуществлена или до сих пор обсуждается. Пользовался большим авторитетом в обществе, независимо от политических партий.

Основные труды 
 «Рассуждение о понятии причины в административном праве» (Essai sur la notion de cause en droit administratif . Editions Sirey, 1936)
 «Элементарный учебник конституционного права» (Manuel élémentaire de droit constitutionnel. Editions Sirey, 1949) — переиздавалось неоднократно.
 «Административное право» (Droit Administratif . Presses Universitaires de France, 1958) — переиздавалось неоднократно.

Доклады 
 «Долгосрочные перспективы сельского хозяйства во Франции» (Perspectives à long terme de l’agriculture française. La Documentation française, 1969),
 «Увеличение полномочий Европарламента» (Accroissement des compétences du Parlement européen. Journal des Communautés européennes, 1972),
 «Финансирование государственных предприятий» (Financement des entreprises publiques. J.O.C.E.S., 1976),
 «Управление предприятиями в области печати» (Gestion des entreprises de presse. J.O.C.E.S., 1979),
 «Доклад Веделя» комиссии Миттерана по конституционной реформе (La Documentation française, 1993)

Награды 
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1997, Великий офицер с 1978)
 Кавалер Большого креста Национального ордена Заслуг;
 Награждённый Военным крестом 1939—1945;
 Командор ордена Академических пальм;
 Великий офицер марокканского ордена Ouissam Alaouite.

Литература 
Беше-Головко К. Жорж Ведель: ода демократии, проникнутая гуманизмом и реализмом // Сравнительное конституционное обозрение. — М.: Институт права и публичной политики, 2008, № 1 (62). — С. 196—209

Примечания 

Юристы Франции
Члены Французской академии
Специалисты по конституционному праву
Специалисты по административному праву
Родившиеся в Оше (Франция)
Умершие в Париже
Члены Конституционного совета Франции
Почётные доктора Лозаннского университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета